Göttner ist

der Familienname folgender Personen
 Christian Göttner (* 1968), deutscher Journalist, Sportjournalist und Autor
  
 Jens-Holger Göttner (1944–2022), deutscher Politiker (SPD)
 
ein Ortsname:
 Göttner (Isen), Ortsteil des Marktes Isen, Landkreis Erding, Bayern